Виктор Петрович Хандрыкин — российский художник.

Биография 
Родился 14 июня 1960 года в с. Чинета Краснощековского района Алтайского края.

Живописец, член Союза художников России с 1995 г.

С 1977 по 1981 год учился в Новоалтайском художественном училище (преподаватель Мамонтов И.М.).  В 1990 году окончил отделение станковой живописи Красноярского государственного художественного института. Учился у А.М. Знака, В.Н. Бычинского, Е.Н. Павлюченковой.

В 1990-1992 гг. работал художником-монументалистом в Барнаульском художественном фонде.
С 1981 по 1984 г. преподавал в ДХШ № 1 г. Барнаула. С 1992 по 2007 г. преподавал рисунок, живопись, композицию в Новосибирском государственном художественном училище.

Примечания 
Произведения художника находятся в частной собственности в Австрии, Германии, Италии, Китае, Сирии, США.

Ссылки 
 
 Биография В. П. Хандрыкина на сайте Новосибирского отделения Союза художников России

Члены Союза художников России